Con la locuzione ebreo orientale (Ostjuden nell'originale tedesco; propriamente in yiddish: מעריבֿ־אשכנזים, mayrev-ashkenazim) si voleva indicare nel mondo ebraico assimilato di cultura tedesca, con senso dispregiativo, l'ebreo dei territori dell'Europa centro-orientale.

Un'irriverente descrizione di tale popolo è stata fatta da Joseph Roth, lui stesso appartenente a questa genìa. Egli ce ne parla 
L'affresco che ci regala Roth è ancora vivo grazie ai numerosi artisti (tra cui il sefardita Moni Ovadia) che si son giovati, nelle loro opere, dell'amorevole disamina, mai sorpassata, del giornalista mitteleuropeo sul "problema dell'ebreo orientale".

La differenza tra ebreo ashkenazita tedesco ed ebreo ashkenazita "orientale" (dalla prima definizione comunque originata) in Germania poteva sembrare addirittura fondamentale: l'ebreo tedesco era già relativamente ben assimilato, quasi non parlava più lo yiddish (al quale capitava di riferirsi con disprezzo chiamandolo "gergo"). In Europa orientale invece ancora esistevano i pogrom: se in occidente l'emancipazione dell'ebreo fu un dono del XVIII secolo e del XIX secolo, in Russia l'antisemitismo ufficiale si manifestò con molta violenza negli anni ottanta del XIX secolo.

L'ebreo ashkenazita orientale non poteva che guardare agli altri popoli con ammirazione: l'esempio dei movimenti nazionali in tutta l'Europa, l'unificazione della Germania, il Risorgimento degli italiani, la lotta per l'emancipazione dei popoli dell'Impero Austro-Ungherese, dei popoli del Balcano, le rivoluzioni dei polacchi. Ma se ogni nazione europea poteva reclamare i propri diritti sulla terra che da secoli occupava, l'ebreo non poteva appellarsi a nessuna propria nazione o terra riconosciuta dalle altre Nazioni.

È solo in questo tessuto sociale che poteva nascere il sentimento sionista. Dal mondo dell'Ostjude si sviluppò, dopo esperienze come il caso Dreyfus o la nascita dell'antisemitismo moderno nella Vienna di Karl Lueger, anche in seno agli ashkenazi.

Molti Ostjuden sono poi emigrati in occidente soprattutto in seguito ai pogrom antisemiti della fine dell'Ottocento, dopo la Rivoluzione d'Ottobre e dopo la dissoluzione della monarchia austriaca.

Dopo l'olocausto
La maggioranza degli askhenaziti nati in Polonia, Russia, Ucraina, gli Ostjuden, da lungo tempo non è più, e la differenza con gli ebrei tedeschi autoctoni non ha più alcun senso: gli ebrei assimilati di Germania e dei loro fratelli "orientali" si sono persi e dispersi a causa dell'olocausto.

La Palestina fu oggetto, negli anni trenta, di un'importante ondata migratoria di queste due compagini ebraiche.

Voci correlate
Aschenaziti
Ebreo
Misrachi
Sefarditi

Altri progetti 

Gruppi ebraici